Nhill puede hacer referencia a:

 Nhill, localidad de Australia.
 Nhill, cráter del planeta Marte.